Сантьяго Буитраго Санчес (); () — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2017
 3-й Vuelta del Porvenir — Генеральная классификация
 1-й — Этап 7
 4-й Чемпионат Колумбии — Индивидуальная гонка
 2019
 3-й Милан — Рапалло
 5-й Gran Premio Ezio del Rosso
 6-й Джиро дель Валле-д’Аоста — Генеральная классификация
 8-й Чемпионат Колумбии — Групповая гонка 
 9-й Гран-при Каподарко

Примечания

Ссылки 
  Буитраго, Сантьяго на FirstCycling
  Буитраго, Сантьяго Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Колумбии